Клу () или ():

 Клу — язык программирования.
 Клу — французский средневековый замок, один из самых известных замков Луары. Дом-музей Леонардо да Винчи. (Один из вариантов названия)

См. также 
 Кло